Tomás Romero puede referirse a varios personajes:

 Tomás Romero Pereira (1886-1982), presidente provisional de Paraguay (durante mayo-agosto de 1954); o
 Tomás Romero Pereira,  localidad de Paraguay.
 Tomás Romero, político republicano, diputado a Cortes por Alcázar de San Juan y periodista con El Liberal.
 Tomás Romero Keubler (2000-), futbolista salvadoreño.